Ханет има више значења:

 Ханет (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ханет (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику